Toledo může být:

Sídla 
 Toledo – významné město ve Španělsku
 Toledo (Ohio) – město v Ohiu
 Toledo (Paraná) – město v Brazílii
 Toledo (Cebu) – město na Filipínách

Územní celky 
 Provincie Toledo – kastilská provincie

Jiné 
 Toledo (příjmení)
 Seat Toledo – automobil španělské automobilky SEAT
 toledo – druh prolamované výšivky

Externí odkazy